Younger – amerykański serial telewizyjny (komediodramat) wyprodukowany przez Darrent Star Productions i Jax Media. Jest emitowany od 31 marca 2015 roku przez TV Land.

Fabuła 
Liza (Sutton Foster) jest czterdziestoletnią rozwiedzioną matką. Poszukuje ona pracy, jednak znalezienie posady okazuje się być dość trudne dla kobiety w jej wieku. Po komplemencie z ust znacznie młodszego Josha (Nico Tortorella) Liza decyduje się przejść metamorfozę, by wyglądać na dwudziestosześcioletnią kobietę. Pomaga jej w tym przyjaciółka Maggie (Debi Mazar). Ostatecznie Liza otrzymuje pracę jako asystentka Diany (Miriam Shor) w firmie wydawniczej, gdzie zaprzyjaźnia się z Kelsey (Hilary Duff).

Obsada

Główna 
 Sutton Foster jako Liza Miller
 Debi Mazar jako Maggie
 Miriam Shor jako Diana Trout
 Nico Tortorella jako Josh
 Hilary Duff jako Kelsey Peters
 Molly Bernard jako Lauren Heller

Postacie drugoplanowe 
 Dan Amboyer jako Thad Steadman
 Tessa Albertson jako Caitlin
 Thorbjørn Harr jako Anton Björnberg
 Peter Hermann jako Charles Brooks
 Paul Fitzgerald jako David
 Jon Gabrus jako Gabe
 Jake Choi jako Roman

Odcinki

Sezon 1 (2015)

Sezon 2 (2016)

Sezon 3 (2016)

Sezon 4 (2017)

Sezon 5 (2018)

Sezon 6 (2019)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Programy telewizji TV Land